Гавриил Алексеевич Анкуди́нов (1896—1964) — советский фотожурналист.

Биография 
Родился в семье учителя.

В 1914 году окончил Петроградское художественно-промышленное училище барона Штиглица по специальности фотограф и таксидермист. Служил в армии, участник Первой мировой войны.

В 1923—1935 годах работал в Карельском государственном краеведческом музее в Петрозаводске заведующим естественным отделом, осуществлял организационно-методическое руководство по оформлению экспозиций музея. Изготовил для краеведческого музея более 350 чучел животных, птиц, рыб.

В 1934—1948 годах работал фотокорреспондентом республиканской газеты «Ленинское знамя». В годы Советско-финской войны (1941—1944) — фотокорреспондент на Карельском фронте.

В 1953—1957 годах работал руководителем кружка Карельской станции юных натуралистов, участвовал в Выставках достижений народного хозяйства (ВДНХ), награждался медалями ВДНХ.

Фотофонд Г. А. Анкудинова хранится в Национальном архиве Республики Карелия.

Литература 
 Три века Петрозаводска. — Петрозаводск, 2003
 Карелия: энциклопедия: в 3 т. / гл. ред. А. Ф. Титов. Т. 1: А — Й. — Петрозаводск: ИД «ПетроПресс», 2007. С. 127—400 с.: ил., карт. ISBN 978-5-8430-0123-0 (т. 1)

Ссылки 
 К 120-летию фотографа Гавриила Анкудинова
 Гавриил Анкудинов

Выпускники Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии
Таксидермисты
Краеведы Карелии
Фотожурналисты СССР